El Trofeu Comte de Godó 1995 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'abril de 1995 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1995
Competicions esportives del 1995 a Catalunya